Hampson kan syfta på

Anne Hampson, brittisk författare
Billy Hampson, engelsk fotbollsspelare och manager
George Francis Hampson, brittisk entomolog
Gord Hampson, kanadensisk ishockeyspelare
Jimmy Hampson, engelsk fotbollsspelare
Ted Hampson, kanadensisk ishockeyspelare
Tommy Hampson, brittisk medeldistanslöpare